Az újonc című televíziós sorozat epizódjainak a listája.

Évados áttekintés

Első évad (2018-2019)

Második évad (2019-2020)

Harmadik évad (2021)

Negyedik évad (2021-2022)

Ötödik évad (2022-2023)

Televíziós sorozatok epizódlistái